Штрих смычковых струнных инструментов — способ извлечения звука, связанный с типом движения смычка по струнам. При этом могут варьироваться давление, скорость и направление удара смычка. К тому же требуется тонкая координация между пальцами, запястьем и рукой. Терминология штрихов окончательно сформировалась в XIX веке, хотя сами штрихи частично употреблялись уже во времена барокко и в венской классической школе. 

Список наиболее важных штрихов:

 деташе ();
 grand detache ();
 сонфиле ();
 портато ();
 бариолаж ();
 маркато ();
 мартле (устаревшая норма — «мартеле») ();
 пунктирный
 стаккато ();
 летучее стаккато
 рикошет (,  или );
 рикошет-сальто
 спиккато ();
 сотийе (); 
 тремоло ().
 коль леньо ().
 legato

Пиццикато () и arco классифицируются не как штрихи, а как приёмы.

Ссылки 
 Струнные смычковые инструменты. Штрихи

Струнные музыкальные инструменты
Штрихи (музыка)